

Населені пункти та їхні частини
 Пястув — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пястув — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пястув — частина міста Пеховіце в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства

Див. також 
 П'ястув — місто в Прушковському повіті Мазовецького воєводства

Примітки